Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 17 au .

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Luxembourg
Tennis en octobre 2016
Tennis